Stichting Nationaal Rampenfonds (Nederland)
 Nationale Kas voor Rampenschade (België)